Tichvinskia is een geslacht van uitgestorven procolophonide parareptielen uit het Vroeg-Trias van Rusland.

In 1956 benoemden Tsjoedikow en Wjoeskow de typesoort Tichvinskia vjatkensis. De geslachtsnaam eert de Russische geologieprofessor Jewgenia Iwanowa Tichwinskaja. De soortaanduiding verwijst naar de rivier de Wjatka.

Het holotype is PIN 953/1, een schedel gevonden bij Okoenewo in een laag die dateert uit het Olenekien.

Tegelijkertijd  werd een tweede soort benoemd: Tichvinskia jugensis. Het holotype is PIN  2252/368, een schedel met onderkaken gevonden bij Wachnewo.

Cladogram volgens Cisneros, 2008:

Uitgestorven Procolophonomorpha